Das Herreneinzel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Rafael Nadal. Das Finale bestritten Roger Federer und Andy Murray, das Federer in drei Sätzen gewann. Es war sein vierter Triumph bei den Australian Open (nach 2004, 2006 und 2007) und sein 16. Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2010